{{Infobox Ligne de transport en commun
 | nom                     = Ligne 305B | image                   =
 | légende                 = , autorail au terminus de la place de Haecht.
|carte=Buurtspoorwegen Brabant.png
 | réseau                  = 
 | terminus                = 
 | nombre de communes      = 
 | indices                 = 
 | tableaux                = 305 (1931)
 | tableaux Belgique       =1
 | date d'ouverture        = 
 | dernière modification   = 
 | dernière extension      = 
 | suspension service      = 
 | date de fermeture       = 
 | exploitant              = 
 | type de conduite        = 
 | écartement              = métrique
 | écartement2             = 
 | écartement3             = 
 | électrification         = non
 | signalisation           = 
 | matériel                = 
 | dépôt                   = 
 | nombre de stations      = 
 | longueur                = 
 | temps                   = 
 | espacement station      = 
 | jours de fonctionnement = 
 | passagers par an        = 
 | rang                    = 
 | lignes connexes         = 
 | schéma                  = 
}}

La ligne 305B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Aarschot à Haecht.

 Histoire 
 : mise en service entre la gare d'Aarschot et la gare d'Haecht (dépôt vicinal).

 : suppression.

 Infrastructure 

 Dépôts et stations 

 Exploitation 
 Horaires Tableaux : 305 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 305A et 305B.''

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant